La Coppa Intertoto 1986, detta anche Coppa d'Estate 1986, è stata la ventesima edizione di questa competizione (la ventiseiesima, contando anche quelle della Coppa Rappan) gestita dalla SFP, la società di scommesse svizzera.

Non era prevista la fase finale fra le vincitrici della fase a gironi della fase estiva. Le squadre che si imponevano nei singoli raggruppamenti venivano considerate tutte vincenti a pari merito e ricevevano, oltre ad un piccolo trofeo, un cospicuo premio in denaro.

Squadre partecipanti 
 In giallo le vincitrici dei gironi.

Risultati 
Date: 14 giugno (1ª giornata), 21 giugno (2ª giornata), 28 giugno (3ª giornata), 5 luglio (4ª giornata), 12 luglio (5ª giornata) e 19 luglio 1986 (6ª giornata).

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Girone 9

Girone 10

Girone 11

Girone 12

Note

Voci correlate
Coppa Piano Karl Rappan
Coppa Intertoto

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1986
Edizioni della Coppa Intertoto